Stimm ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Stimm (1917–1987), deutscher Romanist
 Oswald Stimm (1923–2014), österreichischer bildender Künstler
 Thomas Stimm (* 1948), österreichischer bildender Künstler

Siehe auch:
 STIM